Live and Rare — альбом-сборник нью-метал-группы Korn, вышедший 9 мая 2006 года.

Об альбоме 
Live and Rare содержит 13 треков — семь с концерта в CBGB, Нью-Йорк в 2003, которые также вошли в специальное издание Greatest Hits vol. 1, два с фестиваля «Вудсток 1999», три кавер-версии (скрытый трек с Follow The Leader, скрытый трек с Take a Look in the Mirror), и «Proud» с саундтрека к фильму «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Сборник был выпущен после прекращения сотрудничества с Sony BMG Records, поэтому у группы не было требований к списку песен на альбоме. Так как альбом не содержал нового материала, и большую часть треков можно было найти на других альбомах группы, результаты продаж альбома оказались разочаровывающими. На 31 мая 2006 было продано около 52.000 копий по США.

Список композиций 
 «Did My Time» (Live) (альбом Take a Look in the Mirror) — 4:12
 «Blind» (Live) (альбом Korn) — 4:12
 «Falling Away from Me» (Live) (альбом Issues) — 3433
 «Right Now» (Live) (альбом Take a Look in the Mirror) — 3:05
 «Got the Life» (Live) (альбом Follow the Leader) — 4:06
 «Here to Stay» (Live) (альбом Untouchables — 4:20
 «Freak on a Leash» (Live) (альбом Follow the Leader) — 4:25
 «Another Brick in the Wall, части (1,2,3)1» (Live) (альбом Greatest Hits Vol. 1) — 8:21
 «One²» (Live) (альбом Take a Look in the Mirror) — 4:27
 «My Gift to You» (Live) (альбом Follow the Leader) — 6:13
 «A.D.I.D.A.S./Porno Creep» (Live) (альбом Life Is Peachy) — 3:50
 «Earache My Eye³» (альбом Follow the Leader) — 4:50
 «Proud» (саундтрек к фильму Я знаю, что вы сделали прошлым летом) — 3:26

1 кавер-версия песни Pink Floyd
² кавер-версия песни Metallica
³ кавер-версия песни Чича и Чонга

Сборники 2006 года
2006
Сборники Epic Records
Концертные альбомы Epic Records
Альбомы ню-метала